Gran Premio D'Italia 2021 — третий этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2021/2022. Соревнования прошли в итальянском городе Турин с 5 по 7 ноября 2021 года. Организатор турнира — Итальянская федерация ледовых видов спорта при поддержке ИСУ. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Место проведения
27 августа 2021 года пресс-служба Международного союза конькобежцев сообщила, что отменённый этап Гран-при Cup of China, который должен был пройти в китайском городе Чунцине, был перенесен в итальянский город Турин.

Несостоявшиеся участники
 19 октября из списка участников исчезла китайская одиночница Чэнь Хунъи, её заменила итальянская одиночница Лукреция Беккари.
 26 октября стало известно о том, что американская одиночница Брэди Теннелл пропустит турнир из-за травмы, её заменила немецкая одиночница Николь Шотт.

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки
 Информация о турнире на сайте ISU 
 Результаты турнира на сайте isuresults.com 

2021 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2021/2022
Ноябрь 2021 года
Спорт в Италии в 2021 году
Международные спортивные соревнования в Турине